Графиня А́нна Ива́новна Толста́я (урождённая княжна Барятинская; 5 декабря 1772 — 12 апреля 1825) — сестра действительного камергера князя И. И. Барятинского, жена гофмаршала Н. А. Толстого; близкая приятельница императрицы Елизаветы Алексеевны и мемуаристки графини В. Н. Головиной.

Биография 
Дочь князя Ивана Сергеевича Барятинского (1738—1811), посла в Париже, и принцессы Екатерины Петровны (1750—1811) из Ольденбургского дома. По сведениям великого князя Николая Михайловича её год рождения относится к 1774 году. В других источниках указывается, что она родилась в 1772 году. Подтверждение этому можно найти в переписке князя А. Б. Куракина, один из корреспондентов сообщал ему 8 декабря 1772 года из Петербурга, что «новорожденная дочь князя Ивана Барятинского названа именем Анна».

Воспитывалась вместе с единственным братом Иваном у матери в Петербурге, жившей отдельно от мужа. Княгиня Барятинская занимала высокое положение в свете, попасть в её дом считалось большой честью, к тому же богатство позволяло ей жить широко и пышно. Поэт И. М. Долгоруков был частым гостем княгини Барятинской, он участвовал в её домашних спектаклях и ухаживал за её дочерью Анной. Позднее в своём очерке о княгине Барятинской он писал:
В 1787 году Анна Ивановна стала женой графа Николая Александровича Толстого (1765—1816). В 1789 году они уехали за границу. За несколько лет Толстые посетили немецкие земли, Италию, Швейцарию, Францию. Анна Ивановна оставила об этом путешествии весьма подробные записки, написанные по-французски. В них она зафиксировала как бытовые подробности, так и описания достопримечательностей и личные впечатления.

С назначением в мае 1793 года графа Толстого камергером при великом князе Александре Павловиче, Анна Ивановна была представлена ко двору. Красивая и симпатичная, по отзыву своей родственницы графини Головиной, при этом застенчивая и молчаливая, графиня Толстая быстро сделалась членом самого интимного кружка при великокняжеском дворе. С этого времени началась тесная дружба её с юной великой княгиней Елизаветой Алексеевной, которая называла её ласково «la longue» (длинная), так как Анна Ивановна была очень высокого роста.

Личная жизнь 

Семейная жизнь графини Анны Ивановны не была счастливой. После сильного горя, связанного с кончиной в 1798 году её младшей дочери Евдокии, между ней и мужем произошла размолвка. В конце 1799 года британский посланник в России Чарльз Уитворт, который вместе со своей любовницей Ольгой Александровной Жеребцовой участвовал в заговоре против императора Павла I попытался сблизиться с окружением великого князя Александра Павловича, которого заговорщики планировали возвести на престол вместо отца. Зная о близости Толстых к великокняжескому двору дипломат, с согласия своей любовницы (), завязал бурный роман с Анной Ивановной. Графиня искренне влюбилась в английского посланника, что не осталось незамеченным её мужем и привело к новым ссорам между супругами. Между тем, в результате ухудшения отношений с Великобританией в мае 1800 года лорд Уитворт, был выдворен из России вместе со всеми членами своей миссии.

Ревность мужа, при вспыльчивом и необузданном характере, тяжелые домашние сцены заставили Анну Ивановну решиться на отъезд. Она последовала за возлюбленным за границу почти сразу после его выдворения из России. Для этого ей пришлось прибегнуть к услугам царского камердинера Ивана Павловича Кутайсова который, имея большое влияние на государя, торговал им через свою любовницу — французскую певицу мадам Шевалье. Желающие орденов, должностей, привилегий или почестей платили ей, она передавала деньги и пожелания просителя камердинеру, а тот, улучив благоприятный момент, озвучивал их императору. При посредничестве мадам Шевалье графине Толстой с большим трудом удалось выхлопотать себе разрешение императора на отъезд в Берлин к матери. Там в апреле 1801 года ей стало известно, что лорд Уитворт вступил в Лондоне в брак с леди Арабеллой Дианой Коуп (1767—1825). Как выяснилось, британский посланник был давно знаком с этой привлекательной 34-летней женщиной — супругой, а затем вдовой, своего друга и покровителя , 3-го герцога Дорсета, оставившего ей значительное состояние и годовой доход  фунтов стерлингов. Вероятно, ещё в России, несмотря на связь с Жеребцовой, Уитворт строил планы женитьбы на вдовствующей герцогине, для чего и выхлопотал себе через Павла I баронский титул. Следует заметить, что соперница Толстой — Жеребцова также находилась в Берлине когда стало известно о свадьбе Уитворта. Эта женитьба, по собственным словам графини «открыла ей глаза на ту пропасть, в которую она была готова броситься», и вскоре Толстая вернулась на родину к мужу.

По возвращении в Россию она присутствовала на коронации императора Александра I в Москве. 22 июля 1804 года была пожалована в кавалерственные дамы ордена св. Екатерины (малого креста). Но вскоре вновь уехала за границу уже с детьми. Много путешествовала по Европе, жила во Франции, годы 1806 и 1807 провела в Вене. Однако Анна Ивановна не порывала отношений с Россией и отношений своих с императрицей, оставаясь её близким другом. Письма к ней императрицы были опубликованы в 1909 году великим князем Николаем Михайловичем.

В 1807 году семейство Толстых вернулось в Россию. В октябре графиня Анна Ивановна с дочерью были представлены в Гатчине императрице Марии Фёдоровне. Представление это объяснялось долговременным их отсутствием в Петербурге. Дружба графини Толстой с французской эмигранткой, принцессой де Тарант, и общение с окружавшим её в Петербурге католическим миром оказали своё действие. Она одна из первых перешла в католичество в числе многих женщин высшего петербургского круга. Перемена религии, слабое здоровье, заставляли графиню Толстую находиться за границей. Она поселилась во Флоренции на собственной вилле. Граф Ф. Г. Головкин писал в ноябре 1816 года из Италии 

В декабре 1816 года в Карлсбаде умер муж графини Толстой. Сама она по причине своего плохого здоровья приехать к нему не смогла. Овдовев, графиня Толстая продолжала жить за границей. Страдая от такой же болезни (от рака), что и её подруга графиня В. Головина, Толстая искала спасения между югом Франции и Парижем. Скончалась в Париже 12/24 апреля 1825 года и была погребена на кладбище «Le Calvaire du Mont-Valerien».

Дети 
В браке имела двух сыновей и двух дочерей:
 Екатерина Николаевна (15.08.1789—11.02.1870), воспитывалась вблизи двора, пользовалась постоянным вниманием и расположением императрицы, вращалась в обществе графини В. Н. Головиной и её дочерей. Её имя часто встречается в переписке императрицы Елизаветы Алексеевны и в записках графини Головиной и её дочери, графини Фредро. Была замужем за генерал-лейтенантом князем Константином Ксаверьевичем Любомирским (1786—1870), в браке имела сына и шесть дочерей.
 Евдокия Николаевна (1792—01.01.1798), умерла от оспы, похоронена в Александро-Невской лавре.
 Александр Николаевич (21.09.1795—25.06.1866), был женат на княгине Анне Михайловне Щербатовой, ур. Хилковой (179.—1868); скончался в Ницце.
 Эммануил Николаевич (20.03.1803—1825), крещен 24 апреля 1803 года в Симеоновской церкви на Моховой, крестник императрицы Елизаветы Алексеевны и своего брата Алнесандра; похоронен на Волковом лютеранском кладбище в Петербурге.

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература 

 
 
 
 
 

Графини Российской империи
Анна Ивановна
Анна Ивановна
Российские католики